Alvarado (kanton), een kanton van de Costa Ricaanse provincie Cartago
 Alvarado (metrostation), in de Spaanse hoofdstad Madrid
 Alvarado (Minnesota), een plaats in de Amerikaanse staat Minnesota
 Alvarado (Texas), een plaats in de Amerikaanse staat Texas
 Alvarado (Tolima), een gemeente in het Colombiaanse departement Tolima
 Alvarado (Veracruz), een stad in Mexico

Zie ook 
 Alvarado-lagune, een meer in Honduras